Krystufek ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Kryštufek (* 1954), slowenischer Biologe
 Elke Krystufek (* 1970), österreichische Künstlerin, Fotografin, Designerin und Sammlerin